De mannen speelden op de US Open in 2016 het dubbelspel van 29 augustus tot en met 10 september 2016 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Titelverdedigers waren de Franse Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Zij werden in de halve finale uitgeschakeld door latere winnaars Jamie Murray en Bruno Soares.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2016